Hans Pausch ist der Name folgender Personen:

* Hans Pausch (Staatssekretär) (1908–1991), deutscher Ingenieur und Staatssekretär
 Hans Pausch (Fußballspieler) (* 1957), deutscher Fußballspieler